Bourrières est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Paul Bourrières (1914-2018), ingénieur français ;
 Gustave Bourrières, parfois appelé Georges Bourrières (1807-1867), architecte français.

Patronyme français